Верещагин, Олег Николаевич (10 сентября 1973, Кирсанов, Тамбовская область) — русский писатель-фантаст, педагог и публицист. Его фантастические произведения рецензенты относят к «подростковой прозе» и «утопии воспитания». С 1991 по 1993 год проходил срочную службу в пограничных войсках на границе Казахстана с Китаем. С января 1994 года работает в сельских школах Кирсановского района (с. Сурки — закрыта в 2007 году; с. Кобяки — закрыта в 2008 году; с. Голынщина — реорганизована в 2011 году) В 1999 году заочно закончил исторический факультет Тамбовского государственного университета.

Биография 

Ранее работал учителем в сельской школе. Много пишет о детях. Ученики О. Н. Верещагина многократно становились победителями соревнований и конкурсов (краеведческих, исторических, военных) разного уровня, от районного до всероссийского регионального.

Помимо книг, регулярно публикует в «Советской России» и «Нашем Голосе» статьи, основная направленность которых — 

С декабря 2010 года — член КПРФ.

С февраля 2012 года возглавляет Тамбовское областное отделение Всероссийского созидательного движения «Русский лад».

4 марта 2012 года выдвигался в качестве кандидата на должность Главы районной администрации Кирсановского района Тамбовской области от партии КПРФ, но не прошел, набрав, однако, около 40 % голосов.

«Повести наших лет» 
Олег Верещагин является одним из организаторов (фактически — руководителем) самодеятельного литературного общественного издательского проекта «Повести наших лет», призванного объединить «всех тех, кто почему-либо считает неверным курс крупных издательств РФ, недоволен им или просто не может найти изданных книг себе по душе». В рамках проекта «ПНЛ» публикуются «неформатные» книги. Средства на печать собираются методом краудфандинга. С июля 2014 года выпущены следующие книги:
 «Работа на лето» — Александр Мартынов (2014)
 «Ленка-Пенка» — Сергей Арсеньев (2014)
 «Вне времени» (сборник исторических повестей) — Евол Вильвер, Олег Верещагин, Лев Прозоров (2015)
 «Подкова на счастье» — Александр Мартынов (2017)
 «Боги и витязи Арконы» — Вильгельм Альверт (2018)
 «Последний торпедоносец» — Александр Мартынов (2020)

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многие книги Верещагина озвучены энтузиастами и превращены в аудиокниги и радиоспектакли.

Примечания

Ссылки 
 Страница писателя на сайте Samlib.ru
 Сайт Олега Верещагина
 Интервью Олега Верещагина на сайте «МІРЪ»
 Интервью Олега Верещагина на сайте «Свободная Пресса»

Писатели-фантасты России